Das 28. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 27. Juni bis zum 4. Juli 1982 im Ostseebad Zinnowitz statt. Wegen des anhaltend schlechten Wetters fanden einige Spiele auch in Ahlbeck statt. Der Turnierbeginn wurde wieder auf den Sonntag vorgezogen.

Den Nationen-Pokal bei den Herren gewann Polen mit Henryk Drzymalski und Witold Meres. Drzymalski gewann dann auch das Herreneinzel. Das Herrendoppel ging an die Ungarn Gábor Lukács und István Tarján, die im Finale gegen Thomas Arnold und Thomas Emmrich siegten. Den Nationen-Pokal bei den Damen gewann die Tschechoslowakei mit Nora Bajčíková und Anetta Bukovinská, die auch im Damendoppel siegten. Das Dameneinzel ging an die Polin Małgorzata Żydek.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 26. Jahrgang (1982), Heft 6 (fälschlicherweise mit 27. Jahrgang bezeichnet)

1982
Tennisturnier 1982
Tennisturnier in Zinnowitz